Футболист года в Хорватии — ежегодная награда, вручаемая спортивной газетой  лучшему футболисту высшего дивизиона чемпионата Хорватии. Трофей, вручаемый лучшего игроку называется «Желтая футболка» () и представляет собой футболку жёлтого цвета с логотипом «Sportske novosti» на груди.

История 
Премия был учреждена в 1953 году газетой «Народни спорт» и её еженедельным журналом «Спортска панорама» и вручала приз лучшему игроку чемпионата Югославии. В феврале 1962 года «Народни спорт» был приобретён издательством Vjesnik и переименован в «Sportske novosti». После распада Югославии приз стал вручаться лучшему игроку чемпионата Хорватии.

Лауреаты

Югославия

Хорватия

Ссылки 
 Povijest Hrvatske nogometne lige

Футбол в Хорватии
Футбольные награды